Jackschönau ist der deutsche Name

eines Ortsteils der Gemeinde Długołęka, Powiat Wrocławski, Polen; siehe Jaksonowice 
eines Ortsteils der Gemeinde Żórawina, Powiat Wrocławski, Polen; siehe Jaksonów